Neddenriep ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Neddenriep (1904–1988), deutscher Politiker (DP/CDU)
 Willi Neddenriep (1883–1968), deutscher Politiker (CNBL)